Международный теннисный чемпионат в Делрей-Бич 2012 — 20-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в одноимённом американском городе и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2012 году турнир прошёл с 24 февраля по 1 марта.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Джон Изнер (№ 13 в мире на тот момент).

Одиночный турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Кевин Андерсон выигрывает 1й титул в сезоне и 2й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Маринко Матошевич уступает свой дебютный финал на турнирах ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Колин Флеминг выигрывает 1й титул в сезоне и 4й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Росс Хатчинс выигрывает 1й титул в сезоне и 4й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Международный теннисный чемпионат в Делрей-Бич

 Мировой Тур ATP 2012 года

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

США
Теннис
Февраль 2012 года
Март 2012 года
2012